Ileana Argentin (1963) – politica italiana
Moreno Argentin (1960) – ex ciclista su strada italiano
Walter Argentin (1961) – ex judoka italiano